36-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в марте-августе 1977 года. Обладателем Кубка в пятый раз стало московское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка тбилисское «Динамо» выбыло в 1/16 финала.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Динамо» получило право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1977 году